Евге́ний Семёнович Ерофе́ев:
 Ерофеев, Евгений Семёнович (1873—?) — русский офицер, полковник, дважды георгиевский кавалер.
 Ерофеев, Евгений Семёнович (1924—1968) — лейтенант, Герой Советского Союза (1943).